Schwarzer Graben ist ein geographischer Name:

Fließgewässer: 
Sortierung alphabetisch nach Vorfluter
 Schwarzer Graben (Andelsbach), rechter Zufluss des Andelsbachs (zur Ablach) vor Krauchenwies, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal), nordöstlicher Zufluss des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanals an der Kolonie Plötzensee, Bezirk Wedding, Berlin und Abfluss des Schäfersees
 Schwarzer Graben (Burggraben), linker Zufluss des Burggrabens (zur Schwarzach (Altmühl)) bei Burggriesbach (Stadt Freystadt), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schwarzer Graben (Cottbus), linker Zufluss des Hammergrabens bei Maiberg (kreisfreie Stadt Cottbus), Brandenburg
 Schwarzer Graben (Einatbach), rechter Zufluss des Einatbachs (zum Villgratenbach) im Gemeindegebiet von Innervillgraten, Bezirk Lienz, Tirol
 Schwarzer Graben (Elbe), linker Zufluss der Elbe nach Polbitz (Elsnig), Landkreis Nordsachsen, Sachsen
 Schwarzer Graben (Erlenbach), rechter Zufluss des Erlenbachs oder Erlbachs (zur Donau) bei Erbach, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Fischbach), linker Zufluss des Fischbachs im gemeindefreien Gebiet Forsthof, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Schwarzer Graben oder Schwarzer-Graben-Kanal, östlicher Zufluss des Flughafensees, Bezirk Reinickendorf, Berlin
 Schwarzer Graben (Gießelbach), rechter Zufluss des Gießelbachs oder Gieselbachs (zum Rheinseitenkanal) an der Auenheimer Mühle, Stadtteil Kork, Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Glenne), rechter Oberlauf der Glenne bei Mastholte-Süd (Stadt Rietberg), Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Graben (Grenzgraben), linker Zufluss des Granzgrabens (zur Donau) im Stadtteil Donautal, kreisfreies Ulm, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Holchenbach), im Oberlauf Hurstgraben, rechter Zufluss des Holchenbachs im Süden der Stadtteilgemarkung von Rheinbischofsheim, Stadt Rheinau, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Klingbach), linker Zufluss des Klingbachs vor Hausen (Bad Soden-Salmünster), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Schwarzer Graben (Krautgartengraben), rechter Zufluss des Krautgartengrabens (zur Mindel) bei den Mooshöfen, Markt Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Schwarzer Graben (Landgraben), linker Zufluss des Landgrabens (zur Weschnitz) bei Hüttenfeld, Stadt Lampertheim, Kreis Bergstraße, Hessen; zweigt zuvor am Aussiedlerhof von Viernheim in der Nachtweide vom Landgraben nach links ab
 Schwarzer Graben (Mailinger Bach), linker Oberlauf des Mailinger Bachs bis in Traubing, Gemeinde Tutzing, Landkreis Starnberg, Bayern, der dort seinen Abschnittsnamen von Deixlfurter Bach zu Wielinger Bach ändert
 Schwarzer Graben (Main), linker Zufluss des Mains bei Unterzettlitz, Stadt Bad Staffelstein, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Schwarzer Graben, Oberlauf des Mettenbach (Grabenbach), rechter Zufluss des Grabenbachs in Meßkirch, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Nau), linker Zufluss der Nau in Riedheim (Leipheim), Landkreis Günzburg, Bayern
 Schwarzer Graben (Niederrhein), linker Zufluss des Xantener Altrheins vor Unterbirten, Stadt Xanten, Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Graben (Norfbach), linker Zufluss des Norfbachs (Norf) bei Rosellen (Neuss), Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Schwarzer Graben (Oberwarngauer Dorfbach), rechter des Oberwarngauer Dorfbachs in Oberwarngau, Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern, der nach dem Dorf versickert und letztlich über den Teufelsgraben zur Mangfall entwässert
 Schwarzer Graben (Regen), rechter Zufluss des Regen nach dem Weißenhof, Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwarzer Graben (Riedgraben), linker Zufluss des Riedgrabens (zum Gießen, zur Iller) beim Siedlungsplatz Schalmen, Stadt Dietenheim, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Roth), Zufluss der rechten Donau-Aue bei Nersingen, Landkreis Neu-Ulm, Bayern, die hier zur Roth entwässert
 Schwarzer Graben (Scharlach), rechter Zufluss der Scharlach (Fluss) (zur Wertach), bei Königshausen, Schwabmünchen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schwarzer Graben (Schutter), rechter Zufluss der Schutter bei Hohnhurst, Stadt Kehl, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Sieblengraben), rechter Zufluss des Sieblengrabens (zur Kötach) in Tuningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Spree), einstiger Entwässerungsgraben in den damaligen Gemeindegebieten von Schöneberg, Wilmersdorf und Charlottenburg, heute Berlin
 Schwarzer Graben (Starzelbach), linker Zufluss des Starzelbachs in Eichenau, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Schwarzer Graben (Stefansfelder Kanal), linker Zufluss des Stefansfelder Kanals (linker Nebenkanal der Salemer Aach) bei Stefansfeld (Gemeinde Salem), Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schwarzer Graben (Strogen), linker Zufluss der Strogen bei Riding, Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Schwarzer Graben (Stubengraben), rechter Oberlauf des Stubengrabens (zur Schwarzach) vor Burggriesbach, Stadt Freystadt, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Schwarzer Graben (Werra), rechter Zufluss der Werra vor/gegenüber Widdershausen (Heringen), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Schwarzer Graben (Wörthbach), rechter Zufluss des Wörthbachs bei Romatsried, Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Schutzgebiet:
 Schwarzer Graben (Salem), Naturschutzgebiet bei Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwarzgraben